Moja niania jest wampirem – film z 2010 roku
 Moja niania jest wampirem – serial telewizyjny na motywach filmu